Натуральне число 1982
 1982 рік до нашої ери
 1982 рік нашої ери